Егоизам има следећа значења:
егоизам је психолошко стање превелике самоважности; у одређеним облицима егоизам (као еготизам) може укључивати и нарцизам и антисоцијално понашање;
психолошки егоизам је учење у ком се тврди да сви људи раде искључиво у своју корист, макар она била и емотивна;
етички егоизам је учење у ком се тврди да сви људи треба да раде у своју корист;
рационални егоизам је учење у ком се тврди да је рационално радити у своју корист;
солипсизам (некад се зове егоизмом) је учење у коме се тврди да само дата особа постоји.

Егоизам се често меша са:
себичношћу